— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Аоки Бункё (1886—1956) — японский путешественник-исследователь, тибетолог.
 Аоки, Девон (род. 1982) — американская актриса и топ-модель.
 Аоки, Исао (род. 1942) — японский гольфист.
 Аоки, Кадзуё (род. 1947) — японская сэйю.
 Аоки, Кадзухико (род. 1961) — японский геймдизайнер и игровой продюсер.
 Аоки Конъё (1689—1769) — японский агроном, конфуцианец.
 Аоки, Микио (род. 1934) — японский политик.
 Аоки Мокубэй (1767—1863) — японский гончар, художник.
 Аоки, Масанао (1931—2018) — японский экономист.
 Аоки, Масахико (1938—2015) — японский экономист.
 Аоки, Маюко (род. 1975) — японская сэйю.
 Аоки, Маюми (род. 1953) — японская пловчиха, Олимпийская чемпионка.
 Аоки, Саяка (род. 1972) — японская сэйю.
 Аоки, Синмон (1937—2022) — японский писатель и поэт.
 Аоки, Синъя (род. 1983) — японский боец смешанного стиля.
 Аоки, Стив (род. 1977) — американский диджей, композитор и музыкальный продюсер.
 Аоки Сюдзо (1844—1914) — японский политический и государственный деятель.
 Аоки, Такэси (род. 1982) — японский футболист, защитник.
 Аоки, Томио (1923—2004) — японский актёр.
 Аоки, Умэ — мангака, художница-иллюстратор.
 Аоки, Цуру (1892—1961) — японская актриса.
 Аоки, Чак (род. 1991) — американский паралимпийский игрок в регби на колясках.
 Аоки, Эй (род. 1973) — японский аниме-режиссёр, основатель анимационной студии TROYCA.

География 
 Аоки — село в префектуре Нагано.
 Аоки — озеро в префектуре Нагано.

Вымышленные персонажи 
 Дайсукэ Аоки — главный герой манги «Kodomo no Jikan».
 Сэйитиро Аоки — член «Драконов небес» из манги «X».